RickvanV Doet 2 is een Nederlands radioprogramma. Het programma wordt elke dinsdag tot en met vrijdag (eerder maandag tot onderdag) tussen 12 en 3 uur uitgezonden bij PowNed op NPO Radio 2. De presentatie ligt in handen van Rick van Velthuysen. Side-kick bij het programma is Koert Walraven.

Geschiedenis 
In juli 2018 werd bekend dat Van Velthuysen, die op dat moment nog de ochtendshow maakte op de internetzender Traffic Radio, een nachtprogramma zou gaan maken op NPO Radio 2. Eerder maakte Van Velthuysen onder anderen 'MiddenInDeN8Rick' op Radio 538 en ook maakte hij enkele jaren de ochtendshow op Radio Veronica. 

Later in 2018 werd bekend dat Erik-Jan Rosendahl side-kick zou gaan worden per januari 2019.

Het programma 'RickvanV Doet 2' verving per november 2018 uitzendtijd voor jong talent, waar de uren tussen 02:00 en 04:00 op NPO Radio 2 eerder voor bedoeld waren.

Nederlands radioprogramma
Radioprogramma van Radio 2 (Nederland)